Engeler bezeichnet:

 Urs Engeler Editor, Verlag

Engeler ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Engeler (* 1985), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Emil Engeler (1910–1993), Schweizer Künstler der Art brut
 Erwin Engeler (* 1930), Schweizer Mathematiker
 Martin Engeler (* 1982), Schweizer Handballspieler
 Martin Engeler (Architekt) (* 1950), Schweizer Architekt
 Sigrid Engeler (* 1950), deutsche Übersetzerin
 Urs Engeler (* 1962), Schweizer Verleger, siehe Engeler Verlag
 Urs Paul Engeler (* 1950), Schweizer Journalist

Siehe auch:
 Engler